Седма симфонија се може односити на:
 Седму симфонију Брукнера
 Седму симфонију Сибелијуса
 Седму симфонију Малера Песма ноћи
 Седму симфонију Шостаковича Лениградска
 Седму симфонију Моцарта
 Седму симфонију Шуберта
 Седму симфонију Хајдна Le midi
 Седму симфонију Александра Глазунова
 Седму симфонију Бетовена